Myre (Berg), een plaats in de gemeente Berg in de provincie Jämtlands län in Zweden
Myre (Nordland), een plaats in de Noorse gemeente Øksnes, provincie Nordland